CCAC est un sigle pour
 Convention sur certaines armes classiques de l'ONU
 en Chine, à Macao : Commission Against Corruption, voir Commission de lutte contre la corruption de Macao
 Communauté de communes de l'aire cantilienne, en France (département de l'Oise)
 Aux USA, Community College of Allegheny County, voir 

Sigle de 4 caractères